„Pyłkij” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty rosyjskiej (radzieckiej) marynarki wojennej:
 „Pyłkij” – niszczyciel typu Sokoł z końca XIX wieku (ex-„Krieczet”)
 „Pyłkij” – niszczyciel typu Nowik z okresu I wojny światowej
 „Pyłkij” – pierwotnie niemiecki niszczyciel Z15 „Erich Steinbrinck” typu 1934A z okresu II wojny światowej, po wojnie radziecki „Pyłkij”
 „Pyłkij” – niszczyciel proj. 30bis z lat 50. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy rosyjskich i radzieckich okrętów